Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Utah 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Yvonne Vermaak che ha battuto in finale Terry Holladay 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Rene Uys (quarti di finale)
 Gigi Fernández (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (campionessa)
 Anne Minter (semifinali)

 Assente
 Etsuko Inoue (primo turno)
 Mareen Louie (secondo turno)
 Terry Holladay (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Utah 1984